Oszaka adott otthont a junior korosztály részére rendezett rövidpályás­gyors­korcsolya-világbajnokságnak 2015. február 27. és március 1. között.

Az 500 méteres szám döntőjében Liu Shaolin Sándor ezüstérmes lett, míg összetettben a harmadik helyen végzett. Öccse, Liu Shaoang nyolcadik lett összetettben, míg a nőknél Jászapáti Petra volt a legjobb magyar a 17. helyezésével. A férfi váltó negyedik, a női ötödik lett.

Eredmények

Éremtáblázat

Éremszerzők

A versenyen részt vevő nemzetek 

F = fiú, L = lány

Versenyszámok

Fiúk

Összetett

500 m

1000 m

1500 m

1500 m-es szuperdöntő

3000 m-es váltó

Lányok

Összetett

500 m

1000 m

1500 m

1500 m-es szuperdöntő

3000 m-es váltó

Jegyzetek 

J